Джек Килмер ( — американский актёр, музыкант, модель, известный по фильму «Пало-Альто» (2013), снятому режиссёром Джиа Коппола по одноимённому сборнику рассказов Джеймса Франко.

Биография 
Джек Килмер родился 6 июня 1995 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США в семье английской актрисы Джоанн Уолли и американского актёра Вэла Килмера и был назван Джоном в честь матери Джоанн. В  он подружился с будущей режиссёром и сценаристом Джиа Кополлой (когда он был в первом классе, а она в шестом).

Карьера 
Джек и Джиа поддерживали связь и после школы, и 12 лет спустя, Коппола показала Джеку сценарий, который она написала к фильму Пало-Альто по одноимённой книге рассказов Джеймса Франко. Коппола также порекомендовала Килмера в качестве кандидатуры на роль главного героя Тедди. Джек прошёл кастинг и получил роль, что побудило его отца, именитого голливудского актёра Вэла Килмера также войти в актёрский состав. Главная роль в Пало-Альто стала для Джека дебютной. На тот момент ему исполнилось 18 лет и он даже не планировал быть актёром.

Фильм был выпущен в 2014 году и получил в основном положительные отзывы. Игру Килмера охарактеризовали как «мощную», «правдивую и искреннюю».

Килмер выпустился из школы в 2013 году. В апреле 2014 года он снял фильм «Лен и компания» с Джуно Темпл и Рисом Ивансом в главных ролях. После этого в 2016 году он сыграл киномеханика Чета в комедийном детективе Славные парни. В этом фильме вместе с ним снялись Райан Гослинг и Рассел Кроу.

Личная жизнь 
19 ноября 2019 года на премьере своего нового фильма «Хала» Джек появился в компании Таллулы Уиллис, дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур, после чего молодой паре неоднократно приписывали романтические отношения.

Фильмография

Примечания